Jan Dobrzański ist der Name folgender Personen:

* Jan Dobrzański (Journalist) (1820–1885), polnischer Journalist, Revolutionär und Theaterleiter
 Jan Dobrzański (Historiker) (1901–1997), polnischer Historiker